Czerkasi – Czerkiesi, forma archaiczna, używana jednak również współcześnie
 Czerkasi – dawne określenie Kozaków, używane zwłaszcza w źródłach ruskich i rosyjskich (Czerkasi zaporoscy, Czerkasi dońscy; por. Czerkasy, Czerkask   
 czerkasi – synonim petyhorców

Przypisy